MLC est l'acronyme de différentes entités :

Association 

 Mouvement pour la Légalisation Contrôlée du cannabis

Politique 

 Mouvement de Libération du Congo, parti politique congolais ;
 Mouvement de lutte pour le changement, parti politique français.

Psychologie 

 Mid Life Crisis, en français crise de milieu de vie ou crise de la quarantaine, de la cinquantaine.

Science 

 Multi-Level Cell, une technologie de mémoire flash (SSD) permettant de stocker l'information sur plusieurs niveaux (non binaire) ;
 Multi-Platform Language for Calculators, langage pour calculatrices Casio Graph100 et TI ;
 MultiLeaf Collimator, en français collimateur multilames utilisé en radiothérapie.

Transports 

 Métro léger de Charleroi.

Entreprise 

Les Maîtres laitiers du Cotentin

Monnaie 

 Monnaie locale complémentaire

zh:闪存#MLC